Anslag har flere betydninger:
Anslag (musik) – betyder at slå (en tone) an.
Anslag (plan) – en fjendtlig plan og evt. påfølgende handling.
Anslag (tekst) – et vilkårligt tegn, inklusive mellemrum.
Anslag (film) – introduktion og eller starten af en film.